Dorota Kuziela, ps. „Sowa” – polska wokalistka, gitarzystka, skrzypaczka, kompozytorka i autorka tekstów piosenek z kręgu piosenki autorskiej i poezji śpiewanej, w których słychać także elementy folku, muzyki klasycznej, rockowej i elektronicznej. Twórczyni rękodzielniczej marki biżuteryjnej „Dreaming Owl Design”.

Życiorys 
Urodziła się i wychowała we Wrocławiu, gdzie od czwartego roku życia uczyła się gry na skrzypcach w szkole muzycznej. Będąc studentką muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim zmieniła kierunek artystycznych poszukiwań, rezygnując z zawodowego uprawiania muzyki klasycznej na rzecz kształtowania indywidualnego stylu. Wykonuje piosenki własnego autorstwa, jak również utwory światowych bardów w języku angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Posiadła rzadką i trudną umiejętność jednoczesnego grania na skrzypcach i śpiewania. Laureatka wielu festiwali z nurtu poezji śpiewanej i piosenki autorskiej. W 2017 i 2018 roku wygrała większość najważniejszych konkursów w swojej kategorii. Ponadto uczestniczyła w trzech etapach telewizyjnego talent show The Voice of Poland w drużynie Marii Sadowskiej, a następnie w drużynie Marka Piekarczyka (2014). Dzięki Grand Prix im. Jonasza Kofty, zdobytemu na Międzynarodowym Festiwalu Bardów OPPA 2018, ukazała się debiutancka płyta artystki, zatytułowana Nigdy nic nie wiadomo (2019), której dystrybutorem jest wytwórnia „Dalmafon”. Jest to zapis koncertu, który odbył się w grudniu 2018 roku w sali koncertowej Polskiego Radia Gdańsk. Członkami jej zespołu byli wówczas muzycy na stałe związani z grupą Bez Jacka: Jarosław Horacy Chrząstek (flet, chórki) i Wojciech Sokołowski (gitara basowa, ukulele basowe). 1 grudnia 2020 roku miała miejsce premiera jej pierwszego singla Cichuteńko sygnowana nazwą „Kuziela Trio”, które wraz z nią współtworzyli: Marek Wojtczak (gitara basowa) i Adam Lewandowski (cajón). W styczniu 2021 roku ukazał się drugi singiel pt. Pieśń–pięść, zaś w 2022 roku kolejne trzy single: w kwietniu Drzewo oraz następne, już bez udziału muzyków tria – w październiku Missing Andrew a w listopadzie Nigdy nic nie wiadomo (wersja 2022) oraz teledysk do tej piosenki. W styczniu 2023 roku swoją premierę miał singiel pt. She took it a way, który zawiera elementy muzyki elektronicznej. Artystka udzielała się również jako skrzypaczka i muzyk sesyjny na płytach Piotra Bakala pt. nie tylko Lato z komarami (2019) i Było, co było (2020). W grudniu 2021 roku wzięła udział w nagraniu singla i teledysku Zuzanny Moczek i Czesława Mozila pt. Akacje na Stalowej. Ponadto wystąpiła m.in. podczas spektakularnego, wielogodzinnego koncertu Różewicz jam session we wrocławskim Teatrze Muzycznym „Capitol” czy też gościnnie z kolektywem Nowy+eren. Zajmuje się również rękodziełem i wytwarza biżuterię pod nazwą marki „Dreaming Owl Design”. Mieszka w Warszawie.

Wybrane nagrody i wyróżnienia 
 06.2011 – Bazuna, Indywidualność muzyczna Przeglądu – laureatka nagrody im. Józka Kanieckiego;
 11.2013 – Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA 2013 w Warszawie, laureatka Złotej Piątki;
 03.2017 – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku, II nagroda;
 04.2017 – Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, finalistka;
 04.2017 – Konkurs Piosenki Artystycznej na festiwalu Wschody w Lublinie, I nagroda;
 05.2017 – XXIV Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję w Radomiu, I nagroda – Złoty Prysznic;
 06.2017 – XLIV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe w Olsztynie, I nagroda;
 10.2017 – Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, II nagroda, Nagroda specjalna im. Wojciecha Bellona;
 10.2017 – Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską, I nagroda – Gęste Sito Krytyki;
 10.2017 – XXXVIII Spotkania Młodych Autorow i Kompozytorów SMAK w Myśliborzu, I nagroda – Hebanowy Szczebel do Kariery, Nagroda Specjalna im. Janusza Kondratowicza dla autora najlepszego tekstu, Nagroda Bursztynowego „Skubika” dla największej osobowości SMAK-u;
 11.2017 – 9. Przegląd Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim, Grand Prix i statuetka Piotra Skrzyneckiego;
 11.2018 – Frazy. Festiwal słowa w piosence, I nagroda;
 11.2018 – Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA 2018 w Warszawie, laureatka Grand Prix im. Jonasza Kofty.

Dyskografia

Albumy 
 2019: Nigdy nic nie wiadomo (płyta wydana przy wsparciu finansowym SLM Ballada w ramach Grand Prix OPPA 2018)

Single 
 2020: Cichuteńko
 2021: Pieśń-pięść
 2022: Drzewo
 2022: Missing Andrew
 2022: Nigdy nic nie wiadomo (wersja 2022)
 2023: She took it a way

Teledyski 
 2022: Nigdy nic nie wiadomo (wersja 2022)

Przypisy

Bibliografia 
 
 Dreaming Owl Design – artystyczna biżuteria z koralików

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny fanpage artystki na Facebooku
 Oficjalny kanał artystki na You Tube
 Polskie Radio Program IV: „Dorota Kuziela. Między fletowo-skrzypcową klasyką a bluegrassem”
 Dorota „Sowa” Kuziela – Bazuna 2020 (online)

Polskie wokalistki popowe
Polskie wokalistki elektronicznej muzyki tanecznej
Polscy skrzypkowie
Polscy gitarzyści akustyczni
Polscy wykonawcy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Ludzie urodzeni we Wrocławiu
Muzycy związani z Warszawą